3G je lahko:
 3G (telefonija) - tretja generacija standardov mobilne tehnologije
 Integrirana avtobusna linija št. 3G (Ljubljana)